(2 января 1932, Хакодате, Хоккайдо, Япония — 1 ноября 2016) — японский профессиональный игрок в сёги, 9 дан. Ученик Тоити Ватанабэ, почётного 9 дана. Учитель Ёсихару Хабу 9 дана — сильнейшего сёгиста современности.

В 2002 году был награждён орденом Восходящего солнца

Биография 

В 1950 г. поступил в Сёрэйкай. В этом же году получил 4 дан, став профессиональным игроком.

В 1956 г. получил 8-й дан, вошёл в лигу класса А, в 1957 г. — 9-й дан.

В 1989—2002 гг. — президент Японской ассоциации сёги.

В 1990 г. завершил свою профессиональную игровую карьеру.

Титулы 
 Осё: 1962.
 Кисэй: 1-е полугодие 1966, 2-е полугодие 1980, 1-е и 2-е полугодия 1981.

Всего титулов: 5, участий в финалах титульных матчей: 26.

Побед в нетитульных матчах: 5.

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в Хакодате
Кавалеры ордена Восходящего солнца
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Президенты Японской ассоциации сёги